Museo del fumetto e dell'immagine di Lucca
Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone